Il termine Regno d'Italia viene usato per indicare diverse entità statali storiche distinte.

 Regno d'Italia (pagina generale)

Regni romano-germanici 
 Il Regno di Flavio Odoacre – esistito tra il 476 e il 493
Regno ostrogoto – esistito tra il 493 e il 553
Regno longobardo – che attorno alla fine dell'VIII secolo comprendeva gran parte d'Italia

Altri regni d'Italia 
Regno d'Italia – entità politica esistita nel Medioevo, che succedette al regno longobardo
Regno d'Italia (1805-1814)
Regno d'Italia (1861-1946)